Шлю́тер () — фамилия. Известные носители:

 Шлютер, Андреас (1662—1714) — немецкий архитектор и скульптор.
 Шлютер, Йозеф (1833—1878) — немецкий филолог и музыковед.
 Шлютер, Макс (1878—1945) — датский скрипач и музыкальный педагог.
 Шлютер, Отто (1872—1959) — немецкий географ.
 Шлютер, Поуль (1929—2021) — государственный и политический деятель Дании.
 Шлютер, Генрих (1815—1844) — немецкий астроном.